Megántic pode referir-se a:
 Lago Mégantic, um lago na província canadiana do Quebec.
 Lac Mégantic, uma cidade do Quebec, localizada nas margens do Lago Mégantic

Desambiguação